LRA suele ser una sigla que puede corresponder a muy diversas instituciones u organizaciones, por ejemplo a:

 LRA, la primera y principal radio estatal de difusión nacional de la República Argentina;
 Ejército de Resistencia del Señor (), un grupo extremista cristiano de Uganda;
 Latvijas Regionų Apvienība  o Asociación Letona de Regiones, partido político de Letonia;
 Labor Research Association (Asociación de Investigación de la mano de obra), nombre en inglés de un frente comunista de la Guerra fría; 
 Local Registration Authority o Autoridad de Registro Local en relación con las "claves" digitales;
 Lake Ridge Academy, una escuela en North Ridgeville, Ohio, EE.UU.
 Louisiana Recovery Authority / Autoridad de Recuperación de Luisiana , creada después de la temporada 2005 de huracanes del Atlántico;
 Leukotriene receptor antagonist / Antagonista del receptor de leucotrieno , una clase de medicamentos utilizados en el tratamiento de trastornos broncoconstrictores alérgicos; 
 Land Registration Act (desambiguación) (Ley de Registro de Tierras), diversas leyes del Parlamento en el Reino Unido;
 Long Range Aviation es decir Aviación de Largo Alcance  nombre y sigla en inglés de la división de la fuerza aérea soviética armada con armas nucleares;
 Labour Relations Agency (Irlanda del Norte) / Agencia de Relaciones del Trabajo (Irlanda del Norte) , entidad cuyo propósito declarado es el de promover la mejora de las relaciones laborales.

Códigos 

 LRA - Código aeroportuario de la IATA para el aeropuerto de Larisa (Grecia);
 lra - código ISO 639-3 del la lengua rara bakati'